Хворостов Анатолій Семенович (* 1940) — доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв РРФСР.
 Хворостов Євген Дмитрович — доктор медичних наук, професор кавалер ордена «За заслуги».

Див. також 
 Хворостів

Примітки